Ко́смос ( — «порядок»), также :
 Космос (космическое пространство) — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
  — род американских травянистых растений семейства Астровые.
 «Космос» — сметанный торт с глазурью; состоит из трёх коржей с прослойками из крема
 «Космос» — марка сигарет в СССР.

Персоны и персонажи 
 Космос — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров», одно из действующих лиц мультсериала «Трансформеры G1» и ряда комиксов о трансформерах.
 Космос Юрьевич Холмогоров — персонаж и главный герой актёра Дмитрия Дюжева в сериале «Бригада».

СМИ, культура, искусство 
 Космос — один из международных искусственных языков.
 Космос — собирательный термин для памятных монет ЦБ РФ.
 Космос — понятие древнегреческой философии и культуры, представление о природном мире как о пластически упорядоченном гармоническом целом; миропорядок, упорядоченная Вселенная в противоположность хаосу.
 «Космос» — дуб в Московском Кремле, посаженный Юрием Гагариным в честь первого полёта человека в космос.

СМИ 
 «Космос-10» — первый российский музыкальный телеканал.
 «Космос» — научно-популярная книга Карла Сагана, астронома и лауреата Пулитцеровской премии, изданная в 1980 году.

Фильмы, сериалы 
 «Космос» — девятый эпизод первого сезона фантастического сериала «Секретные материалы».
 «Космос» — канадский драматический фильм.
 «» — турецко-болгарский драматический фильм.
 «Космос» — фильм 2015 года режиссёра Анджея Жулавского совместного франко-португальского производства.

Музыка 
 «Космос» — третий студийный альбом российской рок-группы «Элизиум», выпущенный лейблом «АиБ Records» 1 апреля 2003 года.
 Cosmos — латвийская а-капельная группа, созданная в Риге в 2002 году.

Примечания

Литература 
 «» — 17-серийный роман, опубликованный в Science Fiction Digest (позже Fantasy Magazine) в 1933—1934 годах.
 «Космос» (1965) — роман Витольда Гомбровича.

В науке и технике 
 «Космос» — название советских и российских искусственных спутников Земли, запускавшихся в СССР с 16 марта 1962 для изучения космоса, решения технических проблем, отработки систем космических аппаратов.
 «Космос-954»
 «Космос» — разработанные в СССР двухступенчатые ракеты-носители для запуска искусственных спутников Земли серии «Космос».
 «Космос-3М»
 «Космос» — миниатюрный радиоприёмник Сарапульского радиозавода.
 Cosmos — операционная система с открытым кодом, написанная на C#.

Организации 
 «Космос» — российская авиакомпания.
 «Космос» (бренд) — производитель батареек, ламп, фонарей, светильников, беспроводных звонков и другой электротехники.
 «Космос» — музей в Ярославской области, посвящённый Валентине Терешковой.
 «Космос» — гостиничный комплекс в Москве.
 «Космос» — донецкий государственный цирк.
 «Космос» — русская масонская ложа во Франции.

Кинотеатры 
 «Космос» — кинотеатр в Симферополе, Россия.
 «Космос» — киноконцертный театр в Екатеринбурге, Россия.
 «Космос» — до 1982 года — кинотеатр в Киеве, Украина.
 «Космос» — кинотеатр в Таллине, Эстония. Памятник культуры.

Футбольные клубы 
 «Космос» (Долгопрудный) — российский футбольный клуб.
 «Космос» (Долгопрудный, Электросталь, Егорьевск) — название клуба «Сатурн-2» в 1991—2003 годах.
 «Космос» (Серравалле) — футбольный клуб из Сан-Марино.
 «Космос» (Павлоград) — бывший футбольный клуб из Казахстана.
 «Космос» (Санкт-Петербург) — название футбольного клуба «Кировец» в 1993 году.
 «Нива-Космос» (Мироновка) — бывший футбольный клуб из Киевской области.
 «Нью-Йорк Космос» — бывший футбольный клуб из США.
 «Нью-Йорк Космос» — современный футбольный клуб из США.

Топоним 
 Башня «Космос» — небоскрёб в Мадриде (Испания).
 «Космос» — 32-й павильон на ВДНХ в Москве.
 «Космос» — железнодорожная станция на ветке Домодедово-Аэропорт Павелецкого направления МЖД.
 «Космос» — домашняя арена мужского волейбольного клуба «Белогорье».
 «Космос» — театрально-зрелищное учреждение культуры, расположенное в Ленинском районе Донецка.

Населённые пункты 
 Космос — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана.
 Космос — город в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Космос — тауншип в округе Микер, Миннесота, США.

См. также 

 
 Космос-1 (солнечный парус)
 В Космос!
 Вселенная